Do soutěže mužské dvouhry na melbournském Australian Open 2016 nastoupilo sto dvacet osm hráčů. Sedmnáct z nich vzešlo z kvalifikace, z toho šestnáct řádně po výhrách ve třech kvalifikačních kolech a Američan Bjorn Fratangelo jako šťastný poražený po odstoupení Tchajwance Lua Jan-suna. Z grandslamu se odhlásil devátý hráč světa Richard Gasquet v důsledku poranění zad. Obhájcem titulu byla srbská světová jednička Novak Djoković, která v předchozím ročníku získala do té doby rekordní pátou trofej open éry. Zdoláním Rogera Federera v semifinále prošel Srb do sedmnáctého finále na okruhu ATP Tour za sebou, z toho pátého na Grand Slamu. Výhrou pak vyrovnal absolutní mužský rekord Australian Open šesti trofejí Roye Emersona.

Vítěz do žebříčku získal 2 000 bodů a připsal si částku 3 400 000 australských dolarů, poražený finalista pak poloviční odměnu.

Turnaj

Hewittovo ukončení kariéry 
Finalista z roku 2005 Lleyton Hewitt učinil v lednu 2015 prohlášení, že po svém jubilejním dvacátém startu na Australian Open v roce 2016 má v úmyslu ukončit profesionální kariéru. Dvojnásobný vítěz grandslamu, a k roku 2016, historicky stále nejmladší světová jednička prohrála ve druhém kole s osmým nasazeným Davidem Ferrerem po třísetovém průběhu. Pro 34letého Australana se jednalo o poslední utkání v profesionální dráze. Následně se stal nehrajícím kapitánem daviscupového družstva.

První kolo 
Výhrou v úvodním kole nad Tacumou Item se český kvalifikant Radek Štěpánek stal nejstarším mužským vítězem zápasu na Australian Open za předchozích 38 let. Ve věku 37 let a 65 dní porazil ve své dvacáté profesionální sezóně Japonce 3–1 na sety za 3:16 hodin. Staršími vítězi byli naposledy předtím Bob Carmichael (38 let a 183 dní) a Ken Rosewall (44 let a 62 dní) během Australian Open 1978. Ve španělském duelu oplatil Fernando Verdasco porážku z pětihodinové bitvy semifinále 2009 světové pětce Rafaelu Nadalovi. V prvním kole jej vyřadil za 4:41 hodin v pěti sadách. Pasivní vzájemnou bilanci zápasů snížil na 3–14. Prohra pro Nadala znamenala teprve druhé vyřazení v úvodním kole Grand Slamu, a poprvé v této fázi na Australian Open.

Finále 
V repríze finále z roku 2015 se střetli první hráč žebříčku Novak Djoković a světová dvojka Andy Murray. Přestože Srb v úvodním gamu odvrátil brejkbol, měl raketový vstup do utkání, když po 19 minutách vedl 5–0 a nakonec první dějství získal za půl hodiny poměrem 6–1. Zbylé dva sety měly vyrovnanější průběh, když se rozhodovalo až v jejich závěru. Skota porazil za 2:53 hodin a zvýšil aktivní bilanci vzájemných duelů na 22–9, když jej přehrál ve čtrnácti ze šestnácti v naposledy předtím hraných kláních. Od US Open 2015 měl poměr vyhraných a prohraných utkání 38–1, s jedinou porážkou od Federera na Turnaji mistrů.

Murray prohrál na Australian Open páté finále a stal se teprve druhým tenistou open éry s takto vysokým počtem finálových porážek z jediného grandslamu. Zařadil se ke svému bývalému trenéru Ivanu Lendlovi, jenž pětkrát neuspěl na US Open. Z grandslamových finálových duelů měl Skot celkovou bilanci 2–7.

28letý Djoković šestým titulem vyrovnal absolutní mužský rekord Australian Open Roye Emersona, jenž však trofeje vybojoval před otevřenou érou tenisu. Z Australian Open odjížděl s celkovou bilancí zápasů 57–6 a jedenáctým grandslamovým vavřínem se zařadil na páté místo historických tabulek, které sdílel s Björnem Borgem a Rodem Laverem.

Nasazení hráčů

Kvalifikace

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

1. sekce

2. sekce

3. sekce

4. sekce

Dolní polovina

5. sekce

6. sekce

7. sekce

8. sekce

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Australian Open 2016